Пиллар-фон-Пилькау — фамилия:

 Пиллар-фон-Пилькау, Густав Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4544; 11 сентября 1831.
 Пиллар-фон-Пилькау, Карл Фёдорович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4528; 19 апреля 1831.
 Пиллар-фон-Пилькау, Фёдор Густавович — Георгиевский кавалер; поручик; № 9885; 14 декабря 1855.